McKeown est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Blathnaid McKeown, actrice irlandaise
  (né en 1950), journaliste et joueur de football nord-américain canadien
 Charles McKeown (né en 1946), écrivain et acteur britannique
 Ciaran McKeown (1943-2019), militant de la paix nord-irlandais
  (né en 1950), évêque catholique irlandais
  (né en 1977), musicienne et chanteuse américaine
 
  (né en 1966), comédien et acteur australien
 
  (1925-2007), photojournaliste anglais
Kaylee McKeown (née en 2001), nageuse australienne
 Kel McKeown, producteur anglais de musique électronique
  (né en 1956), auteur et compositeur nord-irlandais
 Les McKeown (1955–2021), chanteur pop écossais
  (née en 1951), juge américaine
  (né en 1970), auteur et chercheur anglais
  (né en 1963), professeur anglais en génie électrique 
  (né en 1962), joueur de cricket anglais
  (1944-2002), herpétologue américain
  (né en 1967), chanteuse et compositrice irlandaise
 Taylor McKeown (née en 1995), nageuse australienne

Toponyme

Mont McKeown, montagne du massif Sentinel

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme